O Basketbola Klubs Ogre () é um clube profissional de basquetebol masculino situado em Ogre, Letônia que atualmente disputa a LBL e a Liga Báltica. A equipe disputa seus jogos no ginásio do colégio da cidade com capacidade para 500 pessoas.

Histórico de temporadas 

Clubes esportivos fundados em 2014
Clubes de basquetebol da Letônia